Верр'єр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Верр'єр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон
 Верр'єр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Верр'єр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Верр'єр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Верр'єр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Верр'єр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Верр'єр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом